Пекур (, , ) — французская и украинская фамилия. Известные носители:

 Пекур, Луи (1653-1729) — французский балетный артист и хореограф.
 Пекур, Людмила Михайловна (род. 1981) — украинская футболистка.